Окопний Олексій Макарович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, голова ради ветеранів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 Окопний Степан Георгійович (1939) — український радянський партійний діяч.

Примітки 

прізвища